Голуб:

 Голуб — українське прізвище.
 Голуб — птах.
 Голуб — традиційна різдвяна прикраса житла українців.

 «Голуб» — дзвін, вилитий 1699 року Карпом Балашевичем на замовлення Івана Мазепи (відомий також як Мазепин дзвін).
 Голуб — сузір'я південної півкулі неба.